Парананский язык (Casiguran Dumagat, Palanan, Palanenyo, Paranan) — язык, на котором говорят парананы, проживающие на острове Лусон, на восточном побережье провинции Исабела, между заливом Дивилакан и городом Динапиге, и в муниципалитете Сан-Мариано на севере Филиппин.

О диалектах ничего неизвестно. Лексически очень близок к языку паранан-агта. Это связано со конвергенцией этих языков, их происхождение различно, что отражается в грамматике.

Примечания

Литература 
 En bulisik ten pamilya ni Serapio. Chiong, Marianne; Chiong, Tereza. 1996. Summer Institute of Linguistics.
 A B K. Binder, Erna; Binder, Wolfgang. 1981. Summer Institute of Linguistics.
 Paranan: a language of Philippines. n.a. 2013. SIL International.

Ссылки 
 Парананский язык на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Филиппин
Филиппинские языки